Гавёр () — польская фамилия. Известные носители:

 Гавёр, Збигнев (1946—2003) — польский саночник, младший брат Ришарда Гавёра.
 Гавёр, Ришард (род. 1943) — польский саночник, старший брат Збигнева Гавёра.